Барнау́л — грузо-пассажирская станция Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, расположенная в городе Барнауле Алтайского края.

История 
Здание вокзала в Барнауле было заложено в апреле 1914 года в связи со строительством Алтайской железной дороги. Его проект разработал томский архитектор К. К. Лыгин. К концу июня каменная кладка была закончена, а 8 октября 1915 года прибыл первый пассажирский поезд. Торжественное открытие железнодорожной станции Барнаул состоялось 21 октября 1915 года, официально она открылась 10 июля 1916 года, когда начали приём и выдачу багажа, продажу билетов на поезда и приём частных телеграмм.

К началу 1950-х годов вокзал перестал отвечать потребностям возросшего пассажиропотока, в 1955 году приняли решение о строительстве рядом с ним нового вокзального здания. Оно было построено в 1958 году по типовому проекту, разработанному архитектором И. С. Пестряковым в Киевском государственном проектно-изыскательском институте (по другим данным, здание построено в 1962 году по проекту архитекторов Л. Чуприна и Т. Сидамонидзе). По этому проекту построены вокзалы на станциях Новокузнецк, Кемерово, Магнитогорск-Пассажирский, Целиноград, Актюбинск и Нижний Тагил. В первой половине 2000-х годов здание вокзала было реконструировано и обновлено. На правом фланге главного фасада установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь, на станции Барнаул, перед рабочими города и железнодорожного узла 17 декабря 1928 г. выступал А. В. Луначарский».

В 2014 году состоялся пробный рейс скоростного экспресса Барнаул — Новосибирск на электропоезде «Ласточка». Запустить постоянное скоростное сообщение между городами планируется к 2020 году.

Движение поездов

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Пригородные поезда 
Осуществляется электропоездами и поездами на тепловозной тяге. Оператор: ОАО «Алтай-Пригород». Пригородные электропоезда от станции Барнаул курсируют по направлениям до станций:
 Артышта-II (станции Алтайская, Укладочный, Шпагино, Заринская, Смазнево, Голуха, Тягун, Аламбай)
 Черепаново (станции Алтайская, Повалиха, Боровиха, Цаплино, Озерки, Средне-Сибирская, Тальменка, Красный Боец)
 Камень-на-Оби (станции Алтайская, Повалиха, Боровиха, Цаплино, Озерки, Средне-Сибирская, Ларичиха, Сузун, Плотинная).
 Алейская (станции Калманка, Топчиха)
Пригородные поезда на тепловозной тяге от станции Барнаул курсируют до Ребрихи и в летнее время до Овчинникова. Скорые пригородные поезда на тепловой тяги ходят до Бийска («Калина красная», «Восток»).

Пригородные поезда (электрички) до  Рубцовска («Просторы Алтая»), в направлении станции Алейская.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования на Яндекс. Расписаниях
 Расписание пригородных поездов на Яндекс. Расписаниях

Станция
Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Станции Западно-Сибирской железной дороги
Станции Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Алтайского края
Железнодорожные вокзалы России
Железнодорожные станции, открытые в 1915 году
Здания и сооружения, построенные в 1915 году в России
1915 год в Алтайском крае
События 21 октября
Октябрь 1915 года